Franciaország
Mareil-en-Champagne, település Franciaországban, Sarthe megyében
Mareil-en-France, település Franciaországban, Val-d’Oise megyében
Mareil-le-Guyon, település Franciaországban, Yvelines megyében
Mareil-sur-Loir, település Franciaországban, Sarthe megyében
Mareil-Marly, település Franciaországban, Yvelines megyében
Mareil-sur-Mauldre, település Franciaországban, Yvelines megyében